Паталаха — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Паталаха, Владимир Иванович (1918—2005) — живописец, мастер пленэрного романтического пейзажа.
 Паталаха, Евгений Иванович (род. 1933) — доктор геолого-минералогических наук, лауреат Государственной премии СССР.